Оселедцеві (надряд) — Clupeomorpha
 Оселедцеві (родина) — Clupeidae